Математическата константа е величина, която по никакъв начин не променя стойността си. За разлика от константите във физиката, в математиката те са строго определени и не зависят от никакви условия.

Най-често срещаните константи 
Ще използваме съкращенията: И – ирационално число, А – алгебра, Т – трансцендентно число, мат – математика, ТЧ – теория на числата, ТХ – теория на хаоса, комб – комбинаторика, АИТ – теория на алгоритмичната информация

Източници 
12.1 Trillion Digits of Pi
Weisstein, Eric W. Legendre's Constant (англ.), Wolfram MathWorld.

Математически обекти
Безразмерни величини